Турниры Большого шлема () в современном теннисе — четыре самых крупных ежегодных турнира (в порядке проведения в течение сезона):
 Открытый чемпионат Австралии по теннису,
 Открытый чемпионат Франции по теннису,
 Уимблдонский турнир,
 Открытый чемпионат США по теннису.

История 
Термин «Большой шлем» () позаимствован из карточной игры бридж, где он означает — взять в ходе одного розыгрыша все тринадцать взяток, не отдав соперникам ни одной. Выиграть Большой шлем, то есть победить во всех четырёх турнирах в течение одного сезона, является практически наивысшей целью для теннисистов, уступая только Золотому шлему — то есть золоту Олимпийских игр плюс Большому шлему.

История возникновения термина восходит к 1933 году, когда австралиец Джек Кроуфорд был близок к цели выиграть все четыре турнира. Он уже победил в трёх турнирах в течение года и вышел в финал Открытого чемпионата США в Нью-Йорке. Джон Киран (), который работал спортивным комментатором в газете Нью-Йорк Таймс и был способным карточным игроком, привёл в своей колонке аналогию с Большим шлемом в бридже: «Если Кроуфорд выиграет сегодня у Перри, это будет всё равно, что выиграть Большой шлем на корте». Кроуфорд в итоге проиграл, но брошенная фраза закрепилась и стала использоваться.

По другой версии, выражение возникло в 1938 году, когда Дональд Бадж выиграл в течение года эти четыре турнира, и известный американский журналист Эллисон Данциг высказался, что «как успешный игрок в бридж, Бадж составил Большой шлем из побед в четырёх крупнейших теннисных турнирах в течение календарного года».

Обладатели Большого шлема

Обладатели Большого шлема в одиночных разрядах 
Очень мало кому удалось добиться цели — выиграть Большой шлем в течение сезона. В одиночном разряде среди мужчин этого достигли Дональд Бадж (1938) и Род Лейвер (1962 и 1969). Среди женщин — Морин Конноли (1953), Маргарет Смит Корт (1970) и Штеффи Граф (1988). Кроме того, Штеффи Граф победила в том же году на олимпийском турнире в Сеуле, взяв, таким образом, Золотой Большой шлем.

Единственный Большой шлем в юниорских соревнованиях завоевал Стефан Эдберг в 1983 году.

Разные покрытия кортов 
Со временем задача значительно усложнилась, когда разные турниры Большого шлема стали проводиться на разных покрытиях: грунт — во Франции, натуральная трава — на Уимблдоне и, до последнего переезда турнира в 1988 году, в Австралии искусственная трава, хард — в США.

Обладатели Большого шлема в парных разрядах 
 Мужской парный разряд:
  Фрэнк Седжман и  Кен Макгрегор (1951).

 Женский парный разряд:
  Мария Буэно (1960): Australian Championships — с  Кристин Трумен Джейнс, French Championships, Wimbledon и US Championships — с  Дарлен Хард.
  Мартина Навратилова и  Пэм Шрайвер (1984).
  Мартина Хингис (1998): Australian Open — с  Мирьяной Лучич, French Open, Wimbledon и US Open — с  Яной Новотной.

 Смешанный парный разряд:
  Маргарет Смит Корт и  Кен Флетчер (1963).
  Маргарет Смит Корт (1965): Australian Championships — с  Джоном Ньюкомбом, French Championships и Wimbledon — с  Кеном Флетчером, US Championships — с  Фредом Столлом.
 Примечание: финал Australian Championships-1965 не был разыгран и титул был разделён с австралийцами Робин Эбберн и Оуэном Дэвидсоном.
  Оуэн Дэвидсон (1967): Australian Championships — с  Лесли Тёрнер Боури, French Championships, Wimbledon и US Championships — с  Билли-Джин Кинг.

Обладатели карьерного Большого шлема 
«Карьерным» Большим шлемом, называют победы на всех четырёх турнирах «Большого шлема» в разные годы.

В одиночном разряде среди мужчин этого достигли Фред Перри (собрал «карьерный шлем» в 1935-м на Ролан Гаррос-1935), Дональд Бадж (Ролан Гаррос-1938), Род Лейвер (US Open-1962), Рой Эмерсон (Уимблдон-1964), Андре Агасси (Ролан Гаррос-1999), Роджер Федерер (Ролан Гаррос-2009), Рафаэль Надаль (US Open-2010) и Новак Джокович (Ролан Гаррос-2016).

Среди женщин Морин Конноли (Ролан Гаррос-1953), Дорис Харт (US Open-1954), Ширли Фрай (Australian Open-1957), Маргарет Корт (Уимблдон-1963), Билли Джин Кинг (Ролан Гаррос-1972), Крис Эверт (Australian Open-1982), Мартина Навратилова (US Open-1983), Штеффи Граф (US Open-1988), Серена Уильямс (Australian Open-2003) и Мария Шарапова (Ролан Гаррос-2012).

В парном разряде у мужчин — кроме Макгрегора и Седжмена 21 теннисист, в том числе Рой Эмерсон (Australian Open-1962), Паул Хархёйс (Уимблдон-1998), Йонас Бьоркман (Ролан Гаррос-2005), братья Майк Брайан и Боб Брайан (Уимблдон-2006), Даниэль Нестор (Уимблдон-2008), Леандер Паес (Australian Open-2012), Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю (Australian Open-2019).

В парном разряде у женщин: Маргарет Корт (Уимблдон-1969), Мартина Навратилова (Australian Open-1980), Джиджи Фернандес и Наталья Зверева (Australian Open-1993), Серена Уильямс и Винус Уильямс (Australian Open-2001), Сара Эррани и Роберта Винчи (Уимблдон-2014).

Смешанный разряд: Жан Боротра (Australian Championships-1928), Мартина Навратилова (Australian Open-2003), Даниэла Гантухова (US Open-2005), Махеш Бхупати (Australian Open-2006), Мартина Хингис (US Open-2015), Леандер Паес (Roland Garros-2016).

Обладатели Золотого шлема 
Золотой шлем — победа во всех турнирах Большого шлема плюс победа на Олимпиаде.

 Календарный Золотой шлем, женский одиночный разряд — Штеффи Граф (1988).
 Карьерный Золотой шлем, женский парный разряд — Пэм Шрайвер (1988).
 Некалендарный Золотой шлем, женский парный разряд — Джиджи Фернандес (1992-93).
 Карьерный Золотой шлем, мужской одиночный разряд — Андре Агасси (1999).
 Карьерный Золотой шлем, мужской парный разряд — Тодд Вудбридж и Марк Вудфорд (2000).
 Карьерный Золотой шлем, женский парный разряд — Винус Уильямс и Серена Уильямс (2001).
 Карьерный Золотой шлем, мужской одиночный разряд — Рафаэль Надаль (2010).
 Карьерный Золотой шлем, женский одиночный разряд — Серена Уильямс (2012).
 Некалендарный Золотой шлем, мужской парный разряд — Боб Брайан и Майк Брайан (2012-13).

Чемпионы турниров Большого шлема 
Наибольшее количество турниров Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин, а именно 22, выиграли испанец Рафаэль Надаль (2 в Австралии, 14 во Франции, 2 на Уимблдоне и 4 в США) и серб Новак Джокович (10 в Австралии, 2 во Франции, 7 на Уимблдоне и 3 в США). За ними идет швейцарец Роджер Федерер с 20 (6 в Австралии, 1 во Франции, 8 на Уимблдоне и 5 в США).
 14 побед у американца Пита Сампраса — 2 в Австралии, 7 на Уимблдоне и 5 в США.
 12 побед у австралийца Роя Эмерсона — 6 в Австралии, 2 во Франции, 2 на Уимблдоне и 2 в США.

Среди женщин наибольшее количество побед у австралийки Маргарет Корт — 24: 11 в Австралии, 5 во Франции, 5 в США и 3 на Уимблдоне. Второе место с 23 победами занимает американка Серена Уильямс: 7 в Австралии, 3 во Франции, 7 — на Уимблдоне и 6 — в США, а на третьем месте с 22 победами немка Штеффи Граф: 4 в Австралии, 6 во Франции, 7 — на Уимблдоне и 5 — в США.
 Список победителей турниров Большого шлема в мужском одиночном разряде
 Список победительниц турниров Большого шлема в женском одиночном разряде

Примечания

Комментарии

Сноски

Ссылки 
 Все финалы турниров Большого шлема. Справочник